Saint-Remy puede referirse a: 

 Saint-Remy, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Saint-Remy, comuna francesa situada en Vosgos.